Walldorf (Baden) — cidade da Alemanha no estado de Baden-Würtemberg, Alemanha
Walldorf (Turíngia) — município no estado da Turíngia, Alemanha

Desambiguações de topônimos